|-
| (24401) 2000 AS192||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24402) 2000 AT192||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24403) 2000 AX193||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24404) 2000 AB194||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24405) 2000 AT197||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24406) 2000 AR199||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24407) 2000 AJ200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24408) 2000 AH214||||6 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 24409 Caninquinn||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24410 Juliewalker||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24411) 2000 AU240||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24412) 2000 AM243||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24413) 2000 AN243||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24414) 2000 AJ246||||13 січня 2000||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (24415) 2000 AA251||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24416) 2000 BF2||||25 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24417) 2000 BK5||||27 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24418) 2000 BA7||||27 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24419) 2000 BE16||||29 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24420) 2000 BU22||||29 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 24421 Djorgovski||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 24422 Helentressa||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24423) 2000 CR3||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24424) 2000 CS5||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24425) 2000 CW6||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24426) 2000 CR12||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24427) 2000 CN21||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24428) 2000 CZ26||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24429) 2000 CV27||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24430) 2000 CN35||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24431) 2000 CR45||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24432 Elizamcnitt||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24433) 2000 CF83||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24434 Josephhoscheidt||||7 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24435) 2000 DN||2000 DN||23 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24436) 2000 ES56||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24437) 2000 EW93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24438 Michaeloy||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24439 Yanney||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24440) 2000 FB1||||26 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24441) 2000 FM29||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24442) 2000 GM122||||10 квітня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (24443) 2000 OG||2000 OG||21 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24444) 2000 OP32||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24445) 2000 PM8||||2 серпня 2000||Обсерваторія Мауна-Кеа||Крістіан Вейє
|-
| (24446) 2000 PR25||||4 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24447) 2000 QY1||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24448) 2000 QE42||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24449) 2000 QL63||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24450 Вікторчанґ (Victorchang)||||29 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (24451) 2000 QS104||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24452) 2000 QU167||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24453) 2000 QG173||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24454) 2000 QF198||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24455) 2000 QF222||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24456) 2000 RO25||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24457) 2000 RX76||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24458) 2000 RP100||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24459) 2000 RF103||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24460) 2000 RF105||||7 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24461) 2000 SZ3||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24462) 2000 SS107||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24463) 2000 SO123||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24464 Williamkalb||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24465) 2000 SX155||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24466) 2000 SC156||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24467) 2000 SS165||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24468) 2000 SY221||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24469) 2000 SN287||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24470) 2000 SJ310||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24471) 2000 SH313||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24472) 2000 SY317||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24473) 2000 UK98||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24474 Ananthram||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24475) 2000 VN2||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24476) 2000 WE68||||29 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (24477) 2000 WH87||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24478) 2000 WC145||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24479) 2000 WU157||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24480) 2000 WA191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24481) 2000 XO9||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24482) 2000 XV49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24483) 2000 XK50||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24484 Chester||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24485) 2000 YL102||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24486) 2000 YR102||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24487) 2000 YT105||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24488 Eliebochner||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24489) 2000 YC117||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24490) 2000 YK122||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24491) 2000 YT123||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24492 Nathanmonroe||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24493 McCommon||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24494 Megmoulding||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24495) 2001 AV1||||2 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24496) 2001 AV17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24497) 2001 AE18||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24498) 2001 AC25||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24499) 2001 AL30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24500) 2001 AX33||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

24400